Griekspoor ist der Familienname folgender Personen:

 Scott Griekspoor (* 1991), niederländischer Tennisspieler
 Tallon Griekspoor (* 1996), niederländischer Tennisspieler